Consejo de la Shura puede referirse a:

Consejo de la Shura (Arabia Saudita)
Consejo de la Shura (Baréin)
Consejo de la Shura (Catar)
Consejo de la Shura (Egipto)
Consejo de la Shura de los Muyahidines de Derna en Libia